Robert McClure ist der Name folgender Personen:

* Robert A. McClure (1897–1957), US-amerikanischer General
 Robert Baird McClure (1900–1991), kanadischer Arzt und Missionar 
 Robert Battey McClure (1896–1973), US-amerikanischer General
 Robert John Le Mesurier McClure (1807–1873), britischer Seefahrer